Пригородное железнодорожное сообщение — вид железнодорожного транспорта в США, Канаде и Мексике. Английское название систем такого типа,  происходит от слова commuting — маятниковая миграция (регулярные поездки между местом работы/учёбы и жительства).

Описание 

Системы типа Commuter rail отличаются, с одной стороны, от систем тяжёлого метрополитена (Rapid transit) и от систем скоростного трамвая/легкорельсового транспорта/лёгкого метрополитена (Light rail), с другой.

Системы Commuter rail используют, как правило, железные дороги, арендованные или выкупленные у частных железнодорожных компаний. На многих системах Commuter rail используется дизельная тяга (мотовагонная или локомотивная), но есть и электрифицированные системы.

Самый протяжённый в США пригородный пассажирский маршрут — от Пенсильванского вокзала Нью-Йорка до станции Монтаук на острове Лонг-Айленд  . Длина - 186 км.

История 

Пригородное железнодорожное сообщение, как и пассажирское сообщение в США вообще, пришло в упадок после Второй мировой войны. Кризис пригородного железнодорожного сообщения приходился на 1950-е — 1980-е годы. Позднее начался рост популярности этого вида общественного транспорта. С тех пор было открыто много новых систем Commuter rail, в том числе в городах, ранее полностью лишившихся железнодорожного сообщения.

Список систем

США

Канада

Мексика

См. также 

 Amtrak — поезда дальнего следования в США
 Пригородный поезд
 Городская железная дорога

Примечания 

Железнодорожный транспорт США
Железнодорожный транспорт Канады
Железнодорожный транспорт Мексики